Имя Шимура (, ):
 Шимура, Алоис
 Шимура, Францишек (1912, Дортмунд  1985, Варшава), польский боксер, двукратный занявший второе место в Европе, олимпиец
 Шимура, Ежи (1949, Рыбник), польский политик, предприниматель и информатики
 Шимура, Камиль (en)
 Шимура, Дариуш (* 1966), польский фильм и документальные perator
 Шимура, Дорота (* 1955, Забже), польский гимнастки и тренера

См. также 
 Симура
 Шимур